Эмили Дежё (; , Жуаньи — , Бюсси-ан-От, Франция) — французская художница, портретист.

Биография и творчество 
Эмили Дежё родилась во Франции, в городе Жуаньи () 9 октября 1861 года.
В юности, вместе со своей семьёй, переезжает в Париж, где начинает серьёзно заниматься живописью.

Вскоре Эмили Дежё поступает в «Академию Жюлиана» и становится ученицей Вильяма Бугро, который очень высоко оценивает художественные способности Эмили и называет её лучшей из своих академистов. Художница уделяла большое внимание воспроизведению световых эффектов ().

После окончания «Аадемии Жюлиана» Дежё выставляет свои работы в салонах, организованных «Обществом французских художников».

В 1900 году она принимает участие во «Всемирной выставке» в Париже.

На рубеже 19-го и 20-го веков Эмили Дежё участвует в организации «Общества женщин-художниц» и открывает в Париже свою школу-студию живописи для девочек на улице Дю Бак (), а впоследствии на улице Висконти ().

Эмили Дежё много путешествует по Европе, часто посещает Англию, Италию, Голландию, что отражено в значительном количестве альбомов с эскизами и путевыми записями.

В искусстве Дежё была приверженцем академической живописи и не поддавалась влиянию иных направлений.

В 1906 году Эмили Дежё получает заказ на фундаментальное произведение от мэрии города Осера — запечатлеть историческое событие — речь Эмиля Комба о разделении церкви и государства. Для того времени это была беспрецедентная миссия, возложенная на женщину — отобразить политических деятелей в исторический момент времени.

В 1908 года картина «Речь Эмиля Комба», размером 252х130 см, была выставлена в городском музее города Осер. В настоящее время она украшает зал заседаний мэрии города.

Работы Эмили Дежё хранятся в музейном фонде города Осер, экспонируются в музее Аббатства Сен-Жермен () и находятся в частных коллекциях.

Жизненный путь Эмили Дежё завершился 23 апреля 1957 года. Она покоится на кладбище городка Бюсси-ан-От.

Работы 
 «Маленький мальчик ест за столом». 1887, холст/масло, 81.28 x 63.50 см, («Joue de la mandoline», частная коллекция, аукционный дом Weschler’s, лот 339, дек 6, 2013)
 «Банкет посвящённый открытию крытого рынка в Осере». 1908, холст/масло 125x256 см, («Le banquet d’inauguration du marché couvert à Auxerre», Музеи Осера, Франция, инв.№:1910.8)
 «Точильщик», 1896, холст/масло, 180x111 см, («Le rémouleur», Музеи Осера, Франция, инв.№:1901.1)
 «Танцовщица играющая на мандолине». 1890—1905, холст/масло, 41х33 см, («Joue de la mandoline», частная коллекция)
 «Автопортрет». 1931, пастель, («Self-Portrait», Почтовая открытка. Музеи Осера, Франция)
 «Венеция при лунном свете». пастель, 37x43 см, («Venise au clair de lune», Музеи Осера, Франция, инв.№:2006.4.1)

Примечания

Литература 
 1904—2004 : Auxerre, Musée-Abbaye Saint-Germain, exposition du 12 novembre 2004 au 14 février 2005 / [catalogue par] Micheline Durand, Isabelle Vaudois, ISBN 2-909418-24-3
 Pierre Leboeuf: Emilie Desjeux (1861—1957), artiste peintre, née à Joigny, in: L’Echo de Joigny, n° 55, 1998, S. 67-77

Ссылки 

 Живопись. Эмили Деже (fr: Emilie Desjeux) 1861—1957 
 1861 : Naissance d’Émilie Desjeux, portraitiste
 "Emilie Desjeux (1861—1957), artiste peintre, née à Joigny ", dans L’Echo de Joigny, n° 55, 1998, p. 67-77, ill.
 «Le Bulletin de l’art ancien et moderne» 1907, PARIS, 28, Rue du Mont-Thabor, 28
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55308921/f144.image.r=desjeux.langEN 
 Почётные упоминания участников Всемирной выставки 1900 года 
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5600732t/f189.image.r=desjeux.langEN 
 Музей Аббатства Сен-Жермен, Осер, Франция

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Художники-академисты